Erbe steht für:

 Erbe, Rechtsnachfolger einer verstorbenen Person
 Erbgenosse (Rechtsbegriff), ein erblich Berechtigter, Besitzer eines Erbes, Miterbe, erblicher Schöffe
 Erbfall, rechtlich Erbanfall, das Eintreten des Erbereignisses durch Todesfall
 Erbschaft, das Antreten einer Verlassenschaft eines Verstorbenen, siehe Erbrecht
 Nachlass, auch Erbschaft, das Vermögen des Verstorbenen
 aufgrund ihrer Einzigartigkeit, Authentizität und Integrität bedeutende und damit schützenswerte Stätten, Naturschutzflächen oder Kulturgüter, siehe dazu:
 Filmerbe
 Naturerbe
 Kulturerbe
 Welterbe

Erbe, Erbè, Weiteres:
 Erbè, eine italienische Gemeinde in der Provinz Verona in Venetien
 Erbe (Armenien), eine liberale und mittig ausgerichtete politische Partei in Armenien

Erbe ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Erbe (1868–1922), deutscher Architekt, Stadtplaner und Baubeamter
 Angela Erbe (1942–2020), deutsche Autorin und Politikerin (SPD)
 Brigitte Merk-Erbe (* 1956), deutsche Kommunalpolitikerin (Freie Wähler)
 Eugen Edmund Erbe (1847–1908), deutscher Jurist und Politiker
 Fritz Erbe († 1548), deutscher Täufer
 Günter Erbe (* 1943), deutscher Kultur- und Literatursoziologe
 Hans Erbe (1892–1953), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (FDP)
 Hans Alfred Erbe (1823–1895), deutscher Jurist und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Hermann Erbe-Vogel (1907–1976; gebürtig Hermann Vogel), deutscher Maler
 Johannes Erbe (1798–1868), deutscher Landwirt, Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung 
 Karl Erbe (1874–1946), deutscher Kaufmann, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Kathryn Erbe (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Erbe (* 1940), emeritierter Professor für Neuere Geschichte an der Universität Mannheim
 Norman A. Erbe (1919–2000), US-amerikanischer Politiker
 Paul Erbe (1894–1972), deutscher Maler
 Reinhard Erbe (1885–1946), deutscher Lokalpolitiker
 Stefan Erbe (* 1968), deutscher Elektronik-Musiker und Komponist
 Walter Erbe (Landrat) (1890–1963), deutscher Jurist und Politiker
 Walter Erbe (1909–1967), deutscher Politiker (FDP/DVP) und Rechtsprofessor

Erbe steht für:
 Erbe Elektromedizin, eine Firma in Tübingen für chirurgische Produkte

Siehe auch:
 Erben, Vererbung
 Das Erbe, Die Erbin